Ginette ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Ginette ist eine Variante des weiblichen Vornamens Genoveva oder eine Erweiterung des Vornamen Gina.

Namensträgerinnen 

 Ginette Bellavance (* 1946), kanadische Komponistin, Sängerin und Schauspielerin
 Ginette Garcin (1928–2010), französische Schauspielerin und Sängerin
 Ginette Harrison (1958–1999), britische Bergsteigerin
 Ginette Keller (1925–2010), französische Komponistin
 Ginette Leclerc (1912–1992), französische Schauspielerin
 Ginette Neveu (1919–1949), französische Violinistin
 Ginette Sens (1900–2001), italienisch-französische Sopranistin und Gesangslehrerin

Weiblicher Vorname